Dubnica může být:

 Dubnica nad Váhom – slovenské město v okrese Ilava
 Nová Dubnica – slovenské město v okrese Ilava
 Dubnica (Bojnice) – část slovenského města Bojnice v okrese Prievidza

Podobné názvy 
 Dubnice
 Dubnička
 Dubna